Составной документ — тип документов, обычно создаваемых с использованием текстовых процессоров, это обычный текстовый документ, смешанный, например, с таблицами, рисунками, видео, аудио и другими мультимедийными объектами. Составной документ также может быть использован для собирания нескольких документов в один.

Технология составных документов обычно применяется на верхнем уровне каркасов компонентного ПО, но идея компонентного ПО включает в себя некоторые другие концепции, обособленные от составных документов.

Технологии 
Хорошо известные технологии составных документов:

 Object Linking and Embedding (OLE) от Microsoft
 Bonobo от Ximian (впервые использовано в GNOME)
 KParts в KDE
 Open Document Architecture от ITU-T (не используется)
 OpenDoc от Apple Computer (сейчас не используется)
 Verdantium
 XML и XSL — инкапсулирующие форматы, использующиеся для составных документов любых видов

Происхождение идеи составных документов неизвестно, но первая публичная реализация была на рабочих станциях Xerox Star, выпущенных в 1981.

Примечания 

Мультимедиа
Электронные документы